Сачко́ — украинская фамилия. Известные носители:
 Сачко, Александр (род. 1980) — немецкий теннисист.
 Сачко, Василий Викторович (род. 1975) — украинский футболист, нападающий.
 Сачко, Иосиф Кузьмич (1916—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 
 Сачко, Михаил Васильевич (род. 1959) — украинский футболист и тренер.
 Сачко, Филипп Николаевич (1914—1917) — советский художник.